Lo Vijan ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Le Vigean im Département Cantal
 Le Vigen im Département Haute-Vienne